Švýcarskou národní hymnou je píseň Schweizerpsalm (Švýcarský žalm). Vzhledem k tomu, že Švýcarsko má 4 úřední jazyky, kromě německé verze existuje i překlad francouzský Cantique suisse, italský Salmo svizzero a rétorománský Psalm svizzer.

Historie 
Píseň složil v roce 1841 Alberich Zwyssig (1808–1854). Od té doby byla píseň užívána při různých příležitostech. Nicméně Spolková rada odmítala uznat Žalm za oficiální hymnu.

Od 12. září 1961 píseň nahradila neoficiálně tehdejší hymnu Rufst Du mein Vaterland (česky Voláš mě, vlasti, francouzsky O Monts indépendants, italsky Ci chiami o patria, rétorománsky E clomas, tger paeis), jejíž slova napsal Johann Rudolf Wyss na melodii britské hymny God save the King (Queen).

Teprve až 1. dubna 1981 byla píseň oficiálně prohlášena švýcarskou národní hymnou.

V roce 2014 vypsala organizace Société suisse d’utilité publique konkurs na novou státní hymnu s odůvodněním, že stávající text je už v sekularizované době nesrozumitelný. Vzniklo 208 návrhů, v březnu 2015 vybrala odborná porota šest skladeb, které postoupily do internetového hlasování. Vítěz bude oznámen v přímém televizním přenosu v září 2015. O oficiálním přijetí nové hymny pak rozhodnou referenda v jednotlivých kantonech.

Text hymny

Český překlad

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Stránky pro zachování současné hymny

Hymna
Státní hymny
Hymna